Bodenmühle ist der Ortsname von

 Bodenmühle (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Bodenmühle (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt i.d.OPf., Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Bodenmühle (Pleystein), Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Bodenmühle (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Bodenmühle (Rüdenhausen), Ortsteil des Marktes Rüdenhausen, Landkreis Kitzingen, Bayern